WIlliam Elphinstone kan syfta på bland andra:

 William Elphinstone, skotsk biskop
 William George Keith Elphinstone, brittisk general
 William Elphinstone, 15:e lord Elphinstone, skotsk politiker

Elphinstone (surname)